Komodo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Komodo, ö, Nusa Tenggara Timur, 
 Kecamatan Komodo, distrikt, Nusa Tenggara Timur, 
 Desa Komodo, administrativ by, Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar